Världsmästerskapet i bandy för herrar 1963 var det tredje världsmästerskapet i bandy för herrar och spelades i Sverige 20-24 februari 1963. Sovjetunionen vann turneringen före Finland och Sverige.

Tre av VM-matcherna förlades till tre av de fyra konstisbanor som då fanns i Sverige; i Västerås, Uppsala och Nässjö.  
Övriga spelorter var Karlstad, Katrineholm och Stockholm (Stadion). Matcherna i Karlstad, Nässjö, Katrineholm och i Uppsala spelades i elljus. Det innebar premiär för tävlingsspel i el-belysning i landet (förutom matchen AIK - Lesjöfors IF i januari 1957).

Resultat

Tabell

Matcher

---

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Bandysidan - Världsmästerskapet 1963
Bandytipset kalenderbiteri - Världsmästerskapet 1963

Sport i Sverige 1963
Internationella bandytävlingar i Sverige
Bandysäsongen 1962/1963
Sportevenemang i Uppsala
1963
Sportevenemang i Västerås
Sportevenemang i Karlstad
Sportevenemang i Katrineholm
Sportevenemang i Nässjö
Internationella sportevenemang i Stockholm
Stockholm under 1960-talet